

Presse 
 Correspondant de guerre, un journaliste qui rapporte des faits relatifs à un conflit militaire. 
 Correspondant local de presse, connu sous le sigle CLP dans le jargon journalistique, une personne chargée de rendre compte de l'actualité d'une zone géographique qu'il couvre pour un journal, une station de radio ou une chaîne de télévision.

Titres d’œuvres 
 Un correspondant, une nouvelle d’Anton Tchekhov, parue en 1882. 
 Correspondant 17 (Foreign Correspondent), un film américain d'Alfred Hitchcock sorti en 1940. 
 Correspondant express (Foreign Exchange), une série télévisée fantastique australienne créée par John Rapsey, diffusée à partir de 2004.

Autres 
 Personne avec qui l'on entretient une correspondance, c'est-à-dire un échange de courrier, généralement répété et d'une certaine durée. 
 Le correspondant peut être, par exemple, un jeune qui entretient des contacts épistolaires avec un autre, dans le cadre d'un échange linguistique ou culturel. 
 Personne attachée par ce titre à un corps savant, par exemple, un correspondant de l'Institut. 
 Correspondants du Trésor, en application de la loi organique française relative aux lois de finances et aux décrets d'application, des organismes qui déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables du Trésor. 
 Honorable correspondant (HC) désigne un collaborateur bénévole de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE).

Voir aussi